Ирина Анатольевна Ага́пова (род. 7 марта 1975 года) — русская писательница, , художница, фотомодель.

Биография 
Публиковаться начала в возрасте десяти лет. В 1989 году на профессиональной сцене поставлена первая пьеса автора «Диана, Латона и вредная Слигарона».

В 1990 году в возрасте 15 лет стала обладательницей титула «Мисс Подмосковье». 

После окончания школы поступила в институт и получила профессию психолога. 

В 1999 году были изданы первые три книги писательницы. Через год, в 2000 году, журнал «Клуб» назвал Ирину Агапову «Драматургом XXI века». 

В 2000 году издательством «Айрис-пресс» в сборнике «Праздник в школе. Выпускные балы» была опубликована пьеса «Серебряный котел дури», в которой затронуты проблемы наркомании, первой юношеской любви и межличностных отношений в среде современной молодежи. В 2008 году эта пьеса была опубликована в журнале «Сценарии и репертуар». Пьеса входит в трилогию  «Эрида богиня раздора» и является лауреатом театральных премий. Другие пьесы Агаповой — «Сказки старой мельницы», «Здравствуйте, я ваш дядя!», «Сапфиры принцессы», «Вертихвостки», «Три огонька возле ёлки», «Осокорь и черный янтарь», «Дорогой сказок братьев Гримм» и др. — в разные годы ставились в Барнауле, Иркутске, Северодвинске, Челябинске, Муроме, Канаше, Вологде, Нарве, Нерюнгри и других городах России и ближнего Зарубежья (Беларусь), в Канаде.

Иллюстрирует большинство своих книг. Техника рисования — графика, акварель, масло.

С 2008 года в литературных журналах публикуются её фантастические рассказы и повести. В первом номере альманаха «Искатель» в 2008 году был опубликован рассказ Агаповой «Вечный вечер, имя которому Анна». Он получил широкий отклик в литературных кругах столицы и рекомендован к изучению в школе с учащимися средних и старших классов (Журнал «Литература в школе», № 2, 2009, г. Москва). Во втором номере журнала «Литература в школе» в 2009 году была опубликована разработка школьного урока «Тайна „Вечного вечера“ — понимание и любовь» по этому рассказу.

В 2009 году писательскому дуэту Агапова-Давыдова вручены сертификаты рекордсменов Российской «Книги рекордов и достижений» по номинации «Самое большое количество опубликованных книг со сценариями праздников для школы и детского сада за период 1999—2009 гг.». Информация была направлена во Всемирное издание — «Книгу рекордов Гиннесса».

С 2010 года — президент Московского Международного театрального фестиваля «Давыдовский».

В 2012 году состоялась презентация книги «Венок из мертвых цветов» и издание романа «Второстепенный инстинкт».

Библиография

Драматургия 
 Трехтомник «Праздник в школе», «Айрис-пресс», М., 1999 г., 2000 г.
 «Праздник в семье», «Айрис-пресс», М., 2001 г.
 «Чудесные праздники», «Рипол-классик», М., 2006.
 «Праздники XX века в школе», «Учитель», Волгоград, 2008.
 «Новый год и другие школьные праздники», «Феникс», Ростов-на-Дону, 2008.
 «Школьные юморины: праздники 1 апреля и другие дни смеха» «Феникс», Ростов-на-Дону, 2008 г. и др.

Психология 
 «Рушим брак — строим семью», «Дрофа», М., 2005.
 «Одиночество», «Айрис-пресс», М., 2001.
 «Ах, эта свадьба», «Айрис-пресс», М., 2001.

non-fiction 
 «Людмила Поргина и Николай Караченцов», «Эксмо», М., 2005.
 «Москва слезам не верит. Шесть женских судеб» «Эксмо», М., 2006.
 «Наталья Гундарева и Михаил Филиппов», «Эскмо», М., 2006.
 «Любимые актрисы трех мушкетеров», «Эксмо», М., 2006.
 «Супермены российского кино», «Аграф», М., 2008 и др.

Прикладная литература 
 «Поделки из природных материалов», «Лада», М., 2006.
 «100 лучших оригами для детей», «Лада», М., 2006.
 «Мягкие игрушки на любой вкус», М., «Лада», 2007.
 «114 поделок из всякой всячины», «Лада», М., 2008.
 «Поделки и подарки к праздникам», «Лада», М, 2009 и др.

Примечания

Ссылки 
 Рецензия Сергея Бочарова
 молодежный журнал Префектуры Восточного округа «ВО». номер 6 за 2009 год. Статья «Волшебный мир Ирины Агаповой» стр 20-23. Автор Ю. Герасимова
 журнал Префектуры Восточного округа « бизнес ВО». 6 за 2009 год. Статья «письменный стол для лауреата Гиннесса» автор Ю. Янссон, стр 34
 Газета «Туапсинские вести»(г. Туапсе Краснодарский край) статья С. Светловой   «Дети против террора» о постановке мистического спектакля по военной драме Ирины Агаповой «Отель разбитых сердец»
 Статья « дети протестуют против террора на театральном языке». Спектакль по военной драме Ирины Агаповой
 / Телевидение Кубани. 2017 год. Видео спектакля «Отель разбитых сердец по пьесе И.  Агаповой
 / «Праздник в школе. Методическому бестселлеру 20 лет!» 2020 год, автор В Бобров
 о творческом союзе И. Агаповой и М.  Давыдовой
 Persona Nota: самые «праздничные» писательницы. Автор Г. Лебедева о творчестве дуэта «Агапова-Давыдова»
 «Ирина Агапова — дива нового века». Ж. «Ваша библиотека» № 3, 2011
 И. Шестаков, 2010 год. «Бархатный декаданс леди-Ирины»
  Сайт национальной библиотеки Чувашии. Отрывки из статей Т. Кирилловой «Таланты и поклонники собрались в Канаше» и «За победу» 2006.
 Краткая биография Агаповой.
 Сайт И. Агаповой и М. Давыдовой

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XXI века
Русские драматурги